Die Abkürzung PS3 steht für:

 PlayStation 3, eine Spielkonsole des japanischen Elektronikherstellers Sony
 PostScript 3, eine Seitenbeschreibungssprache in der Informatik
 Typ 3 der PostScript-Fontformate

PS3